Prins Achileas-Andreas af Grækenland og Danmark (græsk: Αχιλλέας Ανδρέας, født 12. august 2000) er medlem af den græske kongefamilie. Han er den anden søn og tredje barn af kronprins Pavlos af Grækenland og Marie-Chantal Miller. Hans bedsteforældre er Konstantin II af Grækenland og dronning Anne-Marie, der var den sidste konge og dronning af Grækenland.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

 Christening of Achileas-Andreas
 Prince Achileas-Andreas of Greece and Denmark

Prinser fra Danmark 
Prinser fra Grækenland
Personer fra New York City